Novy Svet steht für:

 Nový Svet, Ort in der Slowakei
 Novy Svet (Band), österreichische Band

Siehe auch:
 Nový Svět
 Nowyj Swit